Mygeeto es un planeta ficticio de la saga Star Wars que aparece en la película La venganza de los Sith.

Historia ficticia 
El gélido planeta Mygeeto estaba cubierto por hielo y enormes formaciones de cristal. Las ciudades, bastante avanzadas, estaban formadas por altos edificios conectados entre sí por puentes y caminatas que eventualmente se convirtieron en campos de batallas durante las Guerras Clon.

Al general Jedi Ki-Adi-Mundi le fue encomendada la tarea de destruir el colector de energía droide que proporcionaba energía a sus fábricas y allí acudió junto al Comandante Bacara y un ejército de clones. La Legión 501 fue poco después a apoyar el ataque a una fábrica con el fin de conseguir una fuente de energía. Mundi pensó que la 501 pensaba destruirla, pero en realidad la cogió para llevársela a Palpatine y así poder construir el superláser de las dos Estrellas de la muerte y del Destructor Eclipse.

Una vez activada la Orden 66, Bacara ordenó asesinar a Ki-Adi-Mundi, quien no pudo repeler los disparos de sus propios soldados clon, que mataron sin piedad y misericordia al Cerean.

Enlaces externos 
Página del planeta Mygeeto en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (M–N)#Mygeeto
fr:Liste des planètes de Star Wars#M
sv:Lista över platser i Star Wars#Mygeeto